Коммунистическая партия Молдавии:

 Коммунистическая партия Молдавии (КПСС) — в составе КПСС.
 Партия коммунистов Республики Молдова — создана Владимиром Ворониным в 1993 году.